Мојава де Естрада има више значења:

 Општина Мојава де Естрада (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мојава де Естрада (Мојава де Естрада, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику